Гудула — святая Римско-Католической Церкви, покровительница Брюсселя.
 (799) Гудула — небольшой астероид из группы главного пояса, который был открыт 9 марта 1915 года.